Il singolare dell'IGA U.S. Indoor Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Zina Garrison-Jackson era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Brenda Schultz.

Meredith McGrath hanno battuto in finale 7–6, 7–6 Brenda Schultz.

Teste di serie

  Zina Garrison-Jackson (quarti di finale)
  Amanda Coetzer (secondo turno)
  Patty Fendick (quarti di finale)
  Lori McNeil (secondo turno)

 Ann Grossman (secondo turno) 
 Brenda Schultz (finale) 
 Amy Frazier (semifinali) 
 Linda Harvey-Wild (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IGA U.S. Indoor Championships 1994